Op de US Open 2004 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 1 tot en met 12 september 2004.

Algemeen

Samenvatting 
Van de titelhouders Katarina Srebotnik en Bob Bryan had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Bob Bryan speelde samen met Vera Zvonarjova.

Het eerste reekshoofd, Rennae Stubbs en Daniel Nestor, bereikte de halve finale. Daarin werden zij verslagen door de latere winnaars.

Het ongeplaatste Australische koppel Alicia Molik en Todd Woodbridge baande zich een weg naar de finale door drie geplaatste teams te verslaan: Raymond/Bhupathi (3) in de tweede ronde, Lichovtseva/Zimonjić (5) in de kwartfinale en Navrátilová/Paes (8) in de halve finale.

Het als vierde geplaatste duo Vera Zvonarjova / Bob Bryan won het toernooi. In de finale versloegen zij Molik/Woodbridge in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Bryan had daarnaast een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Zvonarjova geen.

De Belgische Els Callens speelde samen met de Tsjech Martin Damm – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale 

Prijzengeld

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 6)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2004